Северный банк (Ирландия) — один из коммерческих банков Северной Ирландии
 Северный банк (Российская империя) — один из коммерческих банков, существовавших в Российской империи